Il doppio del Hall of Fame Tennis Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 7–5, 6–3 Jürgen Melzer e Alexander Popp.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (primo turno)
 Justin Gimelstob /  Michaël Llodra (primo turno)
 Ben Ellwood /  Chris Haggard (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2002
ATP Tour 2002